Die Abkürzung TRAS steht für

 Trinationaler Atomschutzverband oder
 Technische Regeln für Anlagensicherheit

Die Abkürzung tRAS steht für

 Dynamic Random Access Memory#tRAS (Mikroelektronik)

Abkürzung